Gorodezki (alternative Schreibweise: Gorodetsky) ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Gorodetsky (* 1945), israelischer Historiker
 Michail Leonidowitsch Gorodezki (* 1966), russischer Wissenschaftler
 Sergei Mitrofanowitsch Gorodezki (1884–1967), russischer Dichter
 Wladimir Filippowitsch Gorodezki (* 1948), russischer Politiker
 Wladislaw Wladislawowitsch Gorodezki (1863–1930), russischer Architekt